Ellenállhatatlan (Irresistible), a Csillagkapu: Atlantisz című amerikai sci-fi sorozat harmadik évadjának harmadik epizódja (2006)
 Ellenállhatatlan (Irresistible), 2020-es amerikai politikai filmvígjáték Jon Stewart rendezésében